Livaja ist der Familienname folgender Personen:
 Ivan Livaja (* 1987), bosnischer Fußballspieler
 Marko Livaja (* 1993), kroatischer Fußballspieler
 Mirko Livaja (* 1995), kroatischer Fußballspieler